Палац Дідушицьких (Львів) — палац на вулиці Лисенка у Львові.
 Палац Дідушицьких (Неслухів) — палац у Неслухові.
 Палац Туркулів-Комелло (колишній Палац графа Генрика Дідушицького) — палац на вулиці Пекарська у Львові. Початково належав Дідушицьким.